Die erste Ausgabe des Europapokals der Fußball-Nationalmannschaften fand von September 1927 bis Mai 1930 statt und war auf Betreiben des österreichischen Sportfunktionärs Hugo Meisl eingeführt worden. Es nahmen die Nationalmannschaften Österreichs, Italiens, der Schweiz, Ungarns und der Tschechoslowakei teil. Nach acht Spielrunden stand Italien als Sieger fest. Von 1929 bis 1930 fand parallel dazu eine Ausgabe für Amateurmannschaften statt, die von Polen gewonnen wurde.

Spielergebnisse und Tabelle 

|}

|}

Siegermannschaft 
Luigi Allemandi, Adolfo Baloncieri, Fulvio Bernardini, Umberto Caligaris, Luigi Cevenini, Gianpiero Combi, Leopoldo Conti, Enrico Colombari, Raffaele Costantino, Giovanni De Prà, Attilio Ferraris, Pietro Genovesi, Antonio Janni, Virgilio Felice Levratto, Julio Libonatti, Mario Magnozzi, Giuseppe Meazza, Eraldo Monzeglio, Federico Munerati, Raimundo Orsi, Angelo Piccaluga, Silvio Pietroboni, Alfredo Pitto, Enrico Rivolta, Virginio Rosetta, Gino Rossetti, Angelo Schiavio, Mario Zanello

Beste Torschützen 

1927
Fußballveranstaltung 1927
Fußballveranstaltung 1928
Fußballveranstaltung 1929
Fußballveranstaltung 1930